

— колишнє село Корм'янського району Гомельської області, входило до складу Коротьковської сільради.
 Струмень — колишня назва головного рукава річки Прип'ять від озера Нобель до с. .

Струмень — місто в південній Польщі, на річці Вісла.
 Струмень — місько-сільська гміна Цешинського повіту Сілезького воєводства.
 Струмень — інша назва річки Лом'янка.

Див. також 
 Струмінь (значення)

Примітки